Пахапан има више значења:

 Општина Пахапан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пахапан (Пахапан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику